P4 é uma combinação de dois caracteres e pode referir-se a:

 P4 - nome provisório do satélite natural de Plutão Cérbero, descoberto em julho de 2011;
 P4 - denominação alternativa do Trans-Pacific Strategic Economic Partnership entre Chile, Singapura, Nova Zelândia e Brunei;
 P4 - abreviatura de progesterona;
 P4 - abreviatura de Prevenção quaternária
 Peugeot P4 - jipe militar da Peugeot;
 Pentium 4 - quinta geração de microprocessadores com arquitetura x86 fabricados pela Intel;

Desambiguação